Voici la liste des joueuses sélectionnées en équipe de Belgique féminine. Il y a 238 joueuses appelées dans le groupe des Belgian Red Flames. (Statistiques arrêtées au )

Aline Zeler est la recordwoman de sélections (91) et Tessa Wullaert, la recordwoman de buts (31).

Liste des joueuses

Liens externes 
 

Football feminin
Belgique féminine
Équipe de Belgique féminine de football